Kuriwka, Kurówka – wieś na Ukrainie
 Kurówka – część wsi Postoliska w województwie mazowieckim

Rzeki w Polsce:
 Kurówka – dopływ Wisły
 Kurówka – dopływ Lachówki
 Kurówka – dopływ Narwi
 Kurówka – dopływ Wolbórki